Sillitoe může být příjmení těchto osob:

 Alan Sillitoe (1928–2010) – anglický prozaik
 Nick Sillitoe (* 1971) – anglický DJ, jazzový hudebník a skladatel